Velika nagrada Belgije je lahko:

Velika nagrada Belgije, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Belgije, motociklistična dirka